

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Bolesławowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Serock 
 Bolesławowo – kolonia w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Debrzno 
 Bolesławowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skarszewy
 Bolesławowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew

Zob. też 
 Bolesławów

Linki zewnętrzne